Азов се може односити на:

 Азов, град у Русији
 Руска крстарица Азов, совјетски и руски ратни брод
 пук Азов, украјинску оружану формацију